Бронебойная авиационная бомба (в ВВС и ВВС ВМФ ВС Союза ССР обозначалась аббревиатурой БрАБ или БРАБ) — класс авиационных бомб, предназначенных для поражения объектов, имеющих мощную броневую защиту (крупные боевые корабли, бронебашенные береговые батареи, бронированные конструкции долговременных оборонительных сооружений (бронекупола и так далее). 

Бронебойные авиационные бомбы также могли поражать все те цели (кроме взлетно-посадочных полос с твердым покрытием), для поражения которых штатно применялись бетонобойные авиабомбы. В настоящее время бронебойные авиабомбы повсеместно сняты с вооружения, но на вооружении Воздушных Сил Соединённых Штатов, Воздушной Гвардии Соединённых Штатов, Воздушных Сил Флота США и Авиации Морского Корпуса Соединённых Штатов остаётся так называемая «полубронебойная» авиабомба М103 калибра 2000 фунтов (907,2 кг). Кроме того, на вооружении Воздушной Армии Испании имеется официально считающаяся бетонобойной 330-кг авиабомба BRFA-330 максимальной бронепробиваемостью 600 мм, а французская Воздушная Армия имеет на вооружении также официально числящиеся бетонобойными авиабомбы BAP-100 (масса — 32,5 кг, бронепробиваемость — до 300 мм) и Тип 25E «Дюрандаль» (калибр — 250 кг, фактическая масса — 220 кг, бронепробиваемость — до 400 мм). Бомба «Дюрандаль» принята на вооружение также в США, где производится по лицензии под обозначением BLU-107/B.

Бронебойные авиабомбы СССР 
Советские БрАБ можно условно разделить на четыре группы:

1) БрАБ первого поколения («старой конструкции», 1930 — 1939 годы) представляли собой крупнокалиберные бронебойные артиллерийские снаряды без задней части, к которым вместо неё крепился обтекаемый конус с донным взрывателем и большим четырёхпёрым стабилизатором.

2) БрАБ второго поколения («новой конструкции», 1939 — 1943 годы) имели специально спроектированный удлинённый корпус из легированной стали и стенки переменной толщины; короткий коробчатый стабилизатор. При равных массах в сравнении с БрАБ первого поколения они имели меньший заряд взрывчатого вещества, но благодаря уменьшению диаметра и более совершенной форме могли обеспечивать более эффективное проникновение в преграду.

3) БрАБ третьего (последнего) поколения. Приняты на вооружение и выпускались в 1950-е годы. 

4) Реактивные БрАБ, появившиеся «на стыке» первого и второго поколений советских бронебойных авиабомб (в 1936 — 1941 годы). Кроме бронебойной боевой части эти БрАБ имели твердотопливный ракетный двигатель-ускоритель падения и в их обозначение кроме класса и калибра вписывалась аббревиатура «ДС» («Дополнительная Скорость»).

Перечень советских БрАБ третьего поколения:
 БрАБ-250
 БрАБ-500
 БрАБ-1500
 БрАБ-3000
 БрАБ-6000
 БрАБ-9000

Эффективность действия БрАБ 
БрАБ-500 обр. 1938 г., будучи сброшена с самолёта, имеющего скорость примерно 500 км/ч на высоте 2000 м над целью, была способна пробить броню толщиной до 70 мм, а при сбросе с высоты 3000 м — до 85 мм.

В 1940 году для ускорения выполнения программы натурных испытаний БрАБ (которые до того действием по реальным броневым плитам не проверялись - нормальная бронепробиваемость рассчитывалась по формуле Жакоба де Мара, практическая же бомбардировка производилась по мраморным залежам в районе Евпатории) бронебойные бомбы без стабилизаторов отстреляли по бронеплитам из специальных гладкоствольных пушек. Результаты были признаны хорошими — БрАБ-250 обр. 1939 г. пробивала броню толщиной до 132 мм, БрАБ-500 обр. 1939 г. — до 155 мм, а БрАБ-1000 обр. 1939 г. — до 200 мм толщиной.

Бронебойные бомбы второго поколения БрАБ-500 обр. 1943 г. в зависимости от высоты сброса могли проникнуть в железобетон на глубину от 0,25 до 0,86 м, БрАБ-1000 обр. 1943 г. — на глубину от 0,5 до 1,78 м.

Бронебойная авиабомба с ракетным двигателем БрАБ-200ДС в зависимости от высоты сброса и типа броневого перекрытия могла пробить броню толщиной от 77 до 260 мм, то есть приближалась по этому параметру к свободнопадающим бронебойным бомбам в несколько раз большей массы.

См. также 

 Авиационные бомбы Союза ССР
 Бронебойная пуля
 Бронебойный снаряд

Литература

Ссылки 
 Бронебойные авиабомбы

Авиационные бомбы
Авиабомбы основного назначения